Rue de Lisbonne est le nom porté par plusieurs voies dans les villes suivantes :

Rue de Lisbonne à Bruxelles

Rue de Lisbonne à Massy
  Rue de Lisbonne à Paris
  Rue de Lisbonne à Rouen
  Rue de Lisbonne à Vandœuvre-lès-Nancy

Lisbonne Rue